Беммель — фамилия. Известные носители:

 Беммель, Вильгельм фон (1630—1708) — голландский художник-пейзажист Золотого века Нидерландов.
 Беммель, Иоганн Георг фон (1669—1723) — немецкий живописец, художник-пейзажист, жанрист, баталист.
 Беммель, Кристоф фон (1707—1783) — немецкий живописец, художник-пейзажист.
 Беммель, Петер фон (1685—1753) — немецкий художником-пейзажист.